Pałasz ist der Familienname folgender Personen:

 Andrzej Pałasz (* 1960), polnischer Fußballspieler
 Magdalena Pałasz (* 1995), polnische Skispringerin